Теннис может означать:
 Теннис — олимпийский вид спорта.
  — игра на бумаге.

Топонимы 
  — неинкорпорированная территория в штате Канзас, США.

См. также 
 Тиннис